La ópera Aquiles en Esciros (Achille in Sciro), inspirada en la historia homónima, puede corresponder a alguno de los siguientes compositores:

 Con libreto de  Pietro Metastasio 

Aquiles en Esciros (Amicone)
Aquiles en Esciros (Anfossi)
Aquiles en Esciros (Arena)
Aquiles en Esciros (Bernardini)
Aquiles en Esciros (Caldara)
Aquiles en Esciros (Coppola, P)
Aquiles en Esciros (Gassmann)
Aquiles en Esciros (Hasse)
Aquiles en Esciros (Jommelli)
Aquiles en Esciros (Leo)
Aquiles en Esciros (Manna)
Aquiles en Esciros (Monza)
Aquiles en Esciros (Pugnani)
Aquiles en Esciros (Sarro)
Aquiles en Esciros (Sarti)

o bien, a algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo:Óperas tituladas "Aquiles en Esciros" que tienen por libretista a Metastasio.

 Con libreto de  Francesco Ximenez:
Aquiles en Esciros (Draghi)

 Con libreto de  Hippolito Bentivoglio:
Aquiles en Esciros (Carpiani)
Aquiles en Esciros (Legrenzi)

 Con libreto de Rapisarda:
Aquiles en Esciros (Coppola)